Paul Halmos (1916 - 2006), un mathématicien américain ;
 Le Prix Halmos-Ford, distinction mathématique ;
 Claude Halmos (1946 -), une psychanalyste française.
 Halmos, héros de la mythologie grecque, fils de Sisyphe et de Méropé. Il avait quitté sa Corinthe natale pour migrer en Béotie, où Étéocle lui donna une terre, sur laquelle il fonda le bourg d'Halmonès (38°29'36.51"N 23° 9'37.71"E)